Ljosevatnet ist der Name folgender Seen:
 Ljosevatn (Åmli), See in den norwegischen Gemeinde Åmli und Froland, Provinz Agder
 Ljosevatnet (Birkenes), See in der norwegischen Gemeinde Birkenes, Provinz Agder
 Ljosevatnet (Evje og Hornnes), See in der norwegischen Gemeinde Evje og Hornnes, Provinz Agder
 Ljosvatn (Flekkefjord), See in der norwegischen Gemeinde Flekkefjord, Provinz Agder
 Ljosevatnet (Flekkefjord, nördlich), See in der norwegischen Gemeinde Flekkefjord, Provinz Agder
 Ljosevatnet (Flekkefjord, südlich), See in der norwegischen Gemeinde Flekkefjord, Provinz Agder
 Ljosevatnet (Flekkefjord, westlich), See in der norwegischen Gemeinde Flekkefjord, Provinz Agder
 Ljosevatnet (Flekkefjord, zentral), See in der norwegischen Gemeinde Flekkefjord, Provinz Agder
 Ljosevatn (Hjartdal), See in den norwegischen Gemeinde Hjartdal, Provinz Vestfold og Telemark
 Ljosevatn (Hol), See in den norwegischen Gemeinde Hol, Provinz Viken
 Ljosevatnet (Lindesnes),  See in der norwegischen Gemeinde Lindesnes, Provinz Agder
 Ljosevann (Lyngdal),  See in der norwegischen Gemeinde Lyngdal, Provinz Agder
 Ljosevatnet (Sokndal, nordöstlich), See in der norwegischen Gemeinde Sokndal, Provinz Rogaland
 Ljosevatnet (Sokndal, nordwestlich), See in der norwegischen Gemeinde Sokndal, Provinz Rogaland
 Ljosevatnet (Sokndal, südöstlich), See in der norwegischen Gemeinde Sokndal, Provinz Rogaland
 Ljosevatnet (Ullensvang), See in der norwegischen Gemeinde Ullensvang, Provinz Vestland